Beacon Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beacon Hills (Alabama), im Jefferson County
 Beacon Hills (Florida), im Duval County
 Beacon Hills (New York), im Dutchess County
 Beacon Hills (North Carolina), im Caldwell County
 Beacon Hills (Hamblen County, Tennessee)
 Beacon Hills (Montgomery County, Tennessee)
 Beacon Hills (Virginia), im Roanoke County

Beacon Hills steht für:
 Beacon Hills, fiktive Stadt in Teen Wolf (Fernsehserie)

Siehe auch:
 Beacon Hill